C&C Cola, een Iers/Amerikaans frisdrankmerk
Command & Conquer (computerspelserie), een serie real-time strategy computerspellen